NX-bit, een beveiligingstechnologie in computerprocessors
Siemens NX, een 3D CAD softwarepakket van Unigraphics
NX-beveiliging (eNtrance-eXit), een type spoorwegbeveiliging dat onder meer in Nederland wijdverbreid is.
Nx, de werknaam voor verschillende geplande wegen in Vlaanderen:
 Nx in de provincie Antwerpen: een verbindingsweg tussen de A12 en de N11.
 Nx in de provincie Oost-Vlaanderen: een ontsluitingsweg in de Nx (Waaslandhaven)
 NX in de provincie West-Vlaanderen: een verbindingsweg in Zeebrugge, tussen de N31 en de N350 (Havenrandweg Oost).